Bufo persicus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
 Bufo persicus Steindachner, 1867  est synonyme de Bufotes viridis (Laurenti, 1768)
 Bufo persicus Nikolskii, 1903 nec Steindachner, 1867 est synonyme de Bufotes surdus (Boulenger, 1891) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae